Simon Ward (1941-2012), acteur britannique ;
 Simon Ward (né en 1979), acteur néo-zélandais ;